Андрей Жарылгасович Жарылгасов (12 декабря 1939; , Гурьевская область, Казахская ССР, СССР — 18 декабря 2000; ) — советский и казахский мастер бурения. Заслуженный горный исследователь СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография 
Андрей Жарылгасович Жарылгасов родился 12 декабря 1939 года в пос. Миялы Кзылкогинском районе.

В 1958 году Окончил Атырауский нефтяной техникум.

В 1958 по 1960 годы бурильщик, буровой мастер Северо-Эмбинской партии тресста «Актобенефтеразведка».

В 1960 по 1970 годы инженер по нормированию, буровой мастер, начальник буровой, главный инженер, начальник Мастексайского участка Урало-Волжской нефтеразведочной экспедийии тресста «Уральскнефтегазразведка».

В 1970 по 1998 годы глваный инженер, начальник геолого-поисковой партии, начальник буровой Уральской нефтеразведочной экспедейии АО «Уральскнефтегазгеология».

Скончался 18 декабря 2000 года в е.

Награды и звания 
 Государственная премия СССР (1981)
 Орден Ленина (высшая государственная награда СССР)
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды)
 Орден Дружбы народов
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный горный исследователь СССР
 «Заслуженный геологоразведчик Казахской ССР»
 Почётный нефтяник СССР
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР

Литература 
 1. Книга «Нефтяная энцоклопедия Казахстана» (1999)
 2. Книга «Славные нефтяники Казахстана» (1999)
 3. Книга «Герои казахской нефти» (2004)

Примечания 

Нефтяники СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС